Суперкубок Франції з футболу 2022 — 46-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 липня 2022 року між чемпіоном Франції «Парі Сен-Жермен» та володарем кубка Франції «Нантом» в місті Тель-Авів на стадіоні Блумфілд.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com

2022
Франція
Липень 2022
2022 у французькому спорті